Strnišče lahko pomeni:
 strnišče - njiva, na kateri je bilo požeto žito
 strnišče - del kože z novorastlo dlako
 Strnišče, občina Kidričevo
 Taborišče Šterntal ali Strnišče